Németh Péter
 Németh Péter (1851–1915) bíró, jogi író
 Németh Péter (1879–?) újságíró
 Németh Péter (?–?) pszichológus
 Németh Péter (1941) történész, régész
 Németh Péter (1948) orvos, immunológus
 Németh Péter (1950) újságíró
 Németh Péter (1959) labdarúgó (ZTE, MTK-VM, Dunaújváros)
 Németh Péter (1986) labdarúgó (ZTE)
 Németh Péter (?) meteorológus

hasonló nevűek
 Németh Péter Mikola (1953) költő, esszéíró, performer, szerkesztő-rendező